Mounds bezeichnet

mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mounds (Arkansas)
 Mounds (Illinois)
 Mounds (Oklahoma)
 Mounds Township (Creek County, Oklahoma)
 Mounds View (Minnesota)

einen in den Vereinigten Staaten verbreiteten Schokoriegel, ähnlich dem europäischen Bounty

Mounds ist der Familienname folgender Personen:
 Maxi Mounds (* 1972), amerikanisches Modell, Stripperin, Autorin und Pornodarstellerin

Siehe auch:
 Mound (Begriffsklärung)